Sellars ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth Sellars (1921–2019), britische Schauspielerin
 John Sellars (* 1971), britischer Philosophiehistoriker
 Luke Sellars (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Sellars (* 1957), US-amerikanischer Theaterregisseur
 Roger Sellars (* 1939), australischer Jazzschlagzeuger
 Roy Wood Sellars (1880–1973), US-amerikanischer Philosoph
 Scott Sellars (* 1965), britischer Fußballspieler
 Wilfrid Sellars (1912–1989), US-amerikanischer Philosoph

Siehe auch:
 Sellers
 Sellar